

Persone 
Ambrogio Portalupi – ciclista italiano
Elena Portalupi – pallavolista italiana
Piero Portalupi – direttore della fotografia italiano
Sante Portalupi – vescovo cattolico italiano

Aziende 
Portalupi Editore S.r.l. – casa editrice di Casale Monferrato